Лавровская:
 Лавровская, Александра Петровна (1870—1962) — сельская учительница. Заслуженный учитель школы Мордовской АССР (1940).
 Лавровская, Елизавета Андреевна (по мужу княгиня Цертелева, 1845—1919) — русская оперная и концертная певица (контральто) и педагог.

Населённые пункты

Россия 
 Лавровская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Лавровская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Лавровская — деревня в Павловском сельском поселении Каргопольского района Архангельской области.
 Лавровская — деревня в Ухотском сельском поселении Каргопольского района Архангельской области.

См. также 
 Лавров
 Лавровский